Марі́я Глі́бівна Білозе́рська — руська княгиня, дочка князя Гліба Васильовича Білозерського і Феодори Сартаківни, внучки хана Батия, дружина першого князя Московського Данила Олександровича і мати князя Івана I Даниловича Калити.

Посилання 
 Dynastia Rurykowiczów 2 , Всеволод «Велике гніздо»

Руські княгині
Юрійовичі
Московські великі княгині